Příjmení Jirsík je odvozeno od křestního jména Jiří. Nosí jej více osobností:

 Jan Valerián Jirsík (1798–1883) – český katolický duchovní a politik
 Josef Jirsík (1898–1956)– český fotbalista

 ženská varianta s přechýlením

 Nina Jirsíková (1910–1978) – česká tanečnice a choreografka

 jiné názvy

 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka (GJVJ) – gymnázium v Českých Budějovicích

Česká příjmení